

Geografia
 Montaldo – frazione di Robella in provincia di Asti
 Montaldo Bormida – comune italiano in provincia di Alessandria
 Montaldo Ligure – comune italiano in provincia di Imperia
 Montaldo di Mondovì – comune italiano in provincia di Cuneo
 Montaldo Roero – comune italiano in provincia di Cuneo
 Montaldo Scarampi – comune italiano in provincia di Asti
 Montaldo Torinese – comune italiano nella città metropolitana di Torino

Persone
 Antonio Montaldo – quattordicesimo e diciottesimo doge della Repubblica di Genova
 Gaetano Montaldo – calciatore, di ruolo centrocampista
 Giuliano Montaldo – attore, regista e sceneggiatore italiano
 Leonardo Montaldo – decimo doge della Repubblica di Genova